

Nom de famille 

 Alicia McConnell (1962–), joueuse de squash américaine ; 
 Anita McConnell (1936-2016), écrivaine sur l'histoire des sciences et conservatrice britannique au Science Museum de Londres ;
 Daniel McConnell (1985-), coureur cycliste australien spécialiste de VTT cross-country ;
 Drew McConnell (1978–), bassiste irlandais ; 
 Jack McConnell (1960–), homme politique écossais ;
 James McConnell (1848-1895), médecin britannique originaire d’Inde ;
 
 Judith McConnell (1944–), actrice américaine ;
 Mike McConnell (1943–), vice-amiral de la marine américaine et directeur des services de renseignement américain ;
 Mitch McConnell, sénateur des États-Unis pour le Kentucky depuis 1985 ;
 Peter McConnell (1960–), compositeur de jeu vidéo américain ;
 Rob McConnell (1935-2010), tromboniste de jazz, compositeur et arrangeur canadien
 Scott McConnell (1952-), journaliste américain.

Toponyme
 McConnell, communauté du Manitoba au Canada ;
 Mc Connell Air Force Base à Wichita dans le Kansas aux États-Unis.

Homonymie de patronyme